Il singolare maschile  del torneo di tennis Schenectady Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tim Mayotte che ha battuto in finale Johan Kriek 5-7, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Tim Mayotte (Campione)
 Paul Annacone (secondo turno)
 Johan Kriek (finale)
 Michael Kures (primo turno)

 Martin Laurendeau (primo turno)
 Richard Matuszewski (secondo turno)
 Michael Robertson (primo turno)
 Rikard Bergh (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Schenectady Open 1988